HMAS „Huon” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Royal Australian Navy; pochodzi od rzeki Huon:
 HMAS „Huon” – niszczyciel typu River z okresu I wojny światowej
 HMAS „Huon” – niszczyciel min typu Huon z przełomu XX i XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy australijskich okrętów